

Топоніми

Во () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Во () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Во () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Во () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Во' (, ) — муніципалітет у регіоні Венето, провінція Падуя

Во () — префектура у Того, у регіоні Марітіме

Во () — франкомовний кантон на заході Швейцарії
 Во-сюр-Морж — громада в кантоні Во

Інше 
 Во — стародавня назва японців в китайських історичних документах.
 в.о. — виконувач обов'язків